1071 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1071 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Республике Карелия. Код 014412.
 1071 км, ПЛ 1071 КМ — остановочный пункт Северной железной дороги в Архангельской области. Код 299323.